(976) Бенджамина () — астероид главного пояса астероидов, принадлежащий к спектральному классу XD. Астероид был открыт 27 марта 1922 года русско-французским астрономом Вениамином Жеховским в Алжирской обсерватории и назван в честь в честь сына первооткрывателя.

Форма 

19 июля 2003 года астероид затмил звезду HIP 88816. Это покрытие наблюдалась на 11 станциях; 1 в Аргентине, 3 в Новой Зеландии и 7 в я. Исходя из этих наблюдений, форма астероида представляет собой эллипс размером  85,2 х 56,2 ± 12,4 км.

Спектральный класс 
Астероид проявляет признаки металлического астероида спектрального класса X и довольно редкого спектрального класса D по Толену. Показатель цвета  B−V имеет значение 0.740, а  U-B 0.250.

См. также 
 Список астероидов (901—1000)
 Классификации малых планет

Примечания

Ссылки 
 

Астероиды Главного пояса
Астероиды, названные в честь людей
Астероиды диаметром от 40 до 100 км
Астероиды, открытые Вениамином Жеховским